Ани́:
 Ани-Камах (Камах) — древнейшее поселение на берегах Евфрата, один из языческих центров Армении, столица Малой Армении. Ани располагался на правом берегу Евфрата, а напротив — Камах. В Камахе находились родовые гробницы армянских царей из династии Аршакидов.
 Ани () — город на реке Ахурян, одна из столиц Древней Армении (в 961—1045 годах).
 Ани () — марка армянского коньяка, выпускаемого ЕКЗ.
 Ани () — женское имя у армян.
 Ани () — первая буква грузинского алфавита.
 Ани () — станция Южно-Кавказской железной дороги.
 Ани — месяц в тамильском календаре.
 Ани — Crotophaga ani один из видов рода Crotophaga.
 Ани — род американских кукушек Crotophaga с тремя видами.
 (791) Ани — астероид, открытый в 1914 году.

Персоналии 
 Ани (ок. 1250 год до н. э.) — древнеегипетский писец среднего звена.
 Ани, Вальтер Фрицевич (1914—1990) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант внутренней службы.
 Ани, Марет (род. 1982) — эстонская теннисистка.

См. также 
 Ани-манга — комикс, при создании которого используются кадры из фильма или мультфильма/аниме.
 Ани-Мартен-Рьё — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Ани Каярани — село в Армении. Находится в области Ширак.
 Ани Лорак — украинская певица.
 Ани Пачен — тибетская буддийская монахиня, возглавившая свой род в течение антикитайского восстания в Тибете.